Cristian Manea – calciatore rumeno
 Federico Manea – lottatore italiano
 Norman Manea – scrittore rumeno